Karađoz
Karađoz-begova medresa u Mostaru
Karađoz-begova džamija u Mostaru
Karađoz-begov most u Blagaju
Mehmed-beg Karađoz
Rom (pren.)
Karađoz (1969.), televizijska serija